MTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monte Alegre (Brasile)